Osoby o tym nazwisku:
 Gabi Burgstaller – austriacka polityk i prawnik
 Guido Burgstaller – austriacki piłkarz
 Thomas Burgstaller – austriacki piłkarz